Partido Comunista Obrero Español steht für:

* Partido Comunista Obrero Español (1921) (PCOE), Spanische Kommunistische Arbeiterpartei
 Partido Comunista Obrero Español (1973) (PCOE), Spanische Kommunistische Arbeiterpartei